Tehrani (bzw. Tehrāni) ist der Familienname folgender Personen:

 Āghā-Bozorg Tehrāni (1876–1970), iranischer Historiker und Bibliograph
 Ali Tehrani (1926–2022), iranischer Ajatollah und Dissident
 Hedieh Tehrani (* 1972), iranische Schauspielerin
 Hossein Tehrani (1912–1974), iranischer Musiker und Tombak-Virtuose
 Mahmoud Mosharraf Azad Tehrani (1934–2006), iranischer Dichter
 Mehdi Tehrani (* 1970), iranischer Journalist, Filmkritiker und Kriegsveteran
 Mojtaba Tehrani († 2013), iranischer Ajatollah
 Teymour Tehrani (* 1978), deutscher Filmproduzent und Filmregisseur

Siehe auch:
 Teherani